3-я Воеводинская народно-освободительная ударная бригада () — воинское формирование Народно-освободительной армии Югославии.

История 
Сформирована 2 июня 1943 на Фрушке-Горе приказом Оперативного штаба НОАЮ в Воеводине. Формировалась на основе 3-й группы Воеводинских ударных батальонов. Была в составе 16-й Воеводинской дивизии с июля 1943, с марта 1944 в составе 36-й Воеводинской дивизии.

Народные герои 
 Душан Вукасович, командир бригады
 Милан Корица, командир 3-го батальона
 Петар Матич, командир бригады
 Вера Мишчевич, референт санитарной службы 3-го батальона
 Сулейман Омерович, политрук бригады

Литература 
 Петнаест војвођанских бригада. Покрајински одбор Савеза бораца Војводине, Нови Сад 1953. година.
 Трећа војвођанска ударна бригада. Сремске новине, Рума 1973. година.
 Војна енциклопедија (књига десета). Београд, 1975.
 Радован Панић Трећа војвођанска удрана бригада . Војноиздавачки завод, Београд 1980. година.
 Vojna enciklopedija, 2. izd., 1978, Zvezek 2, str. 23.

История Воеводины
Бригады Народно-освободительной армии Югославии
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году